Az Úrvalsdeild 1916-os szezonja volt a bajnokság ötödik kiírása. A bajnokságban három csapat vett részt, a győztes a Fram lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1916
Izland 1